— тип японских эскадренных миноносцев.
Первые японские эсминцы собственной постройки.

Строительство 
Семь эсминцев строились в Японии по судостроительной программе 1896 года, на основе проекта предыдущего типа, разработанного английской компанией «Торникрофт».

Отличались от них использованием трехбарабанных тонкотрубных котлов «Кампон» японского производства, более длинным и широким корпусом по причине их больших габаритов, а также наличием кожуха котельных отделений.

Из-за некачественной постройки и худших характеристик японских котлов реальная мощность силовой установка и как следствие — скорость оказались меньше проектных значений, составив в среднем 5250 л. с. и 28,95 узлов при полагавшихся 6000 л. с. и 29 узлах.

На корабли этого типа изначально устанавливалось второе 75-мм орудие (в носовой части) и радиостанция, в отличие от предыдущих японских эсминцев, которые были аналогичным образом модернизированы уже в ходе русско-японской войны.

Корабли постройки Йокосуки («Харусамэ», «Мурасамэ», «Асагири» и «Хаятори») и Куре («Ариакэ», «Фубуки» и «Арарэ») различались внешне положением грот-мачты: на первых она стояла позади торпедных аппаратов, на вторых — между ними.

История службы 
Построенные в Йокосуке и вступившие в строй до начала русско-японской войны «Хаятори», «Харусамэ», «Мурасамэ» и «Асагири» составили 4-й отряд эсминцев. В составе 2-й эскадры принимали участие в блокаде Порт-Артура.

Во время сражения в Жёлтом море 10 августа 1904 года «Асагири» получил попадания нескольких снарядов с русских кораблей (9 убитых, серьёзные повреждения).
3 сентября 1904 года на мине, поставленной русским эсминцем «Скорый», подорвался и затонул «Хаятори» вместе с 20 членами экипажа.
10 октября 1904 года был повреждён в результате подрыва на мине «Харусамэ»(8 раненых).

Ко времени Цусимского сражения в строй вошли построенные в Куре «Ариакэ», «Арарэ» и «Фубуки», которые (вместе с «Харусамэ») вошли в 1-й отряд эсминцев. Во время боя 27 мая артиллерией русских кораблей были повреждены «Мурасамэ» и «Харусамэ», причем последний пострадал ещё и при столкновении с «Югири».

После окончания войны во время сильного шторма в Японском море 24 ноября 1911 года затонул «Харусамэ» (45 погибших). В декабре 1911 года был поднят и позже сдан на слом.
«Асагири» и «Мурасамэ» принимали участие в блокаде Циндао. В 1922 году оба корабля были разоружены и использовались как корабли-мишени, в 1926 году сданы на слом.
«Арарэ» и «Фубуки» пошли на слом в 1924 году, «Ариакэ» некоторое время использовался как полицейское судно.

Представители серии

Примечания

Литература 
 Патянин С. В. Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии 1879—1945 гг.

Военно-морской флот Японской империи
Эскадренные миноносцы Японии
Эскадренные миноносцы русско-японской войны